Cres je lahko:

Cres, hrvaški otok v Kvarnerju 
Cres, mesto, pristanišče na Cresu ter upravno središče otoka Cres
Cres, občina s statusom mesta (Grad Cres) na otoku Cres v Primorsko-goranski županiji na Hrvaškem